

Presentación previa 
Chung Hyeon fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Konstantin Kravchuk.

Konstantin Kravchuk derrotó en la final a Daniel Evans.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Primera ronda, retiro)
  John Millman (Semifinales)
  Sam Groth (Primera ronda)
  Chung Hyeon (Primera ronda)

<ol start=5>
  Tatsuma Ito ''(Primera ronda)
  Lukáš Lacko ''(Segunda ronda)
  Yūichi Sugita ''(Cuartos de final)
  Michael Berrer ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Busan 2016